Das  103. Lüttich–Bastogne–Lüttich 2017 war ein belgisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen wurde gestartet in Lüttich mit Wendepunkt in Bastogne und endete in Ans nach 258 km und wurde am Sonntag, den 23. April 2017, ausgetragen. Das Radrennen gehörte der UCI WorldTour 2017 an und war dort das 18. von insgesamt 37 Rennen dieser Serie. Sieger des Rennens wurde zum vierten Mal Alejandro Valverde, der am Zielhang eine Attacke des Siegers von 2013, Daniel Martin, konterte und diesen Sprint schlug. Er widmete den Sieg dem kurz zuvor verstorbenen Michele Scarponi.

Zum ersten Mal ausgetragen wurde auch ein Frauenrennen ausgetragen. Der Start war in Bastogne und das Ziel nach 135,5 Kilometer in Ans. Das Radrennen gehörte zur UCI Women’s WorldTour 2017. Siegerin wurde Anna van der Breggen, die zuvor schon den Flèche Wallonne und das Amstel Gold Race gewann. Sie setzte sich 5 Kilometer aus einer vierköpfigen Spitzengruppe ab.

Männer

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Frauen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 

Offizielle Website

Radrennen 2017
2017